47-й выпуск  Тиррено — Адриатико — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Италии между побережьями Тирренского и Адриатического морей. Гонка прошла с 7 по 13 марта 2012 года в рамках Мирового тура UCI 2012. Победу одержал итальянский велогонщик Винченцо Нибали.

Участники 
Автоматически приглашения на гонку получили 18 команд категории UCI ProTeam. Также организаторами были предоставлены специальные приглашения (уайлд-кард) для 4 проконтинентальных команд. Всего на старт соревнования вышли 176 гонщиков. До финиша гонки доехали 143 спортсмена.

Маршрут 
Гонка состояла из 7 этапов общей протяженностью 1063,2 километра. Первый этап проходил в формате командной, а последний — индивидуальной раздельной гонки.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Этап 6

Этап 7

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Тиррено — Адриатико 2012 на FirstCycling
 
 
 
 
 

2012 год в велоспорте
Спорт в Италии в 2012 году
Март 2012 года